Terebellum (ster), een asterisme in het sterrenbeeld boogschutter.
Terebellum (weekdier), een geslacht van weekdieren, familie: Strombidae.